Loma Vista Recordings — независимый лейбл звукозаписи, основанный Томом Уолли, бывшим председателем и CEO Warner Bros. Records и исполнительным A&R Interscope Records. Изначально лейбл был совместным предприятием Republic Records и располагался в Беверли-Хиллз и Бруклине.

В июле 2014 года лейбл объявил, что сменил стратегических партнёров и перешёл в подразделение Concord Music Group.

1 февраля 2021 года лейбл разорвал контракт с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном по обвинению в насилии.

Список исполнителей

Текущие исполнители 
 Элис Гласс
 Andrew Bird
 Common
 DJDS
 Ghost
 Health
 Игги Поп
 Injury Reserve
 Дензел Карри
 Korn
 Local Natives
 Manchester Orchestra
 Роберт Гласпер
 Rhye
 Rise Against
 The Revivalists
 Show Me the Body
 Skegss
 Soccer Mommy
 St. Vincent
 Sylvan Esso

Бывшие исполнители 
 Cut Copy
 Дэмиан Марли
 Soundgarden
 Spoon
 Little Dragon
 Marilyn Manson

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Лейблы звукозаписи США
Лейблы Universal Music Group